Elbow Lake désigne :

 Elbow Lake, comté de Becker (Minnesota) ;
 Elbow Lake, comté de Grant (Minnesota).

 le lac Elbow.